Spojení písmen G a U může mít různé významy:

GU 
 GU – kód ISO 3166-2 pro Guam

Gu 
 Ogoun – voodoo loa (božstvo) války

gu 
 gudžarátština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

.gu 
 .gu – internetová doména nejvyššího řádu pro Guam

Externí odkazy